Кардан:

 Карданная передача — конструкция, передающая крутящий момент между валами, пересекающимися в центре карданной передачи, и имеющими возможность взаимного углового перемещения.
 Кардан — двойная педаль для бас-барабана (бас-бочки), элемент барабанной установки.
 Кардан — крупный ударный кратер в западной части Океана Бурь на видимой стороне Луны. 
 Кардан, Иероним (1501—1576) — итальянский математик, инженер, философ, медик и астролог.